Джага́-Алике́ (, ) — исчезнувшее село в Нижнегорском районе Республики Крым, располагавшееся на севере района, примерно в районе животноводческого комплекса у юго-западной окраины современного села Любимовка.

История 
Первое документальное упоминание села встречается в Камеральном Описании Крыма… 1784 года, судя по которому, в последний период Крымского ханства Яка Алике входил в Таманский кадылык Карасъбазарскаго каймаканства. После присоединения Крыма к России (8) 19 апреля 1783 года, (8) 19 февраля 1784 года, именным указом Екатерины II сенату, на территории бывшего Крымского Ханства была образована Таврическая область и деревня была приписана к Перекопскому уезду. После Павловских реформ, с 1796 по 1802 год, входила в Перекопский уезд Новороссийской губернии. По новому административному делению, после создания 8 (20) октября 1802 года Таврической губернии, Джага-Алик был включён в состав Таганашминской волости Перекопского уезда.

Согласно Ведомости о всех селениях, в Перекопском уезде состоящих… от 21 октября 1805 года в деревне Джага-Алик в 13 дворах проживало 80 крымских татар и 9 ясыров. После реформы волостного деления 1829 года Джага Элике, согласно «Ведомости о казённых волостях Таврической губернии 1829 г», отнесли к Башкирицкой волости (переименованной из Таганашминской). На карте 1836 года в деревне Джига-Алике 26 дворов, как и на карте 1842 года.

В 1860-х годах, после земской реформы Александра II, деревню включили в состав Владиславской волости. Согласно «Памятной книжке Таврической губернии за 1867 год», деревня Джага Алике была покинута жителями в 1860—1864 годах, в результате эмиграции крымских татар, особенно массовой после Крымской войны 1853—1856 годов, в Турцию и оставалась в развалинах. По «Списку населённых мест Таврической губернии по сведениям 1864 года», составленном по результатам VIII ревизии 1864 года, Джага-Алике, он же немецкая меннонитская колония Швестерталь, с 23 дворами и 69 жителями. По обследованиям профессора А. Н. Козловского начала 1860-х годов, в селении вода в колодцах глубиной 3—5 саженей (6—10 м) была частью пресная, а чаще солёная. На  трёхверстовой карте Шуберта 1865 года деревня обозначена, как Джага Алике, сросшаяся с Кара-Тобелем, а на карте, с корректурой 1876 года, уже обозначена колония Швестерталь с 20 дворами. В энциклопедическом словаре Немцы России приводится население Швестерталя, он же Швестерфельд и Швестердорф, в 1918 году — 100 человек. В других доступных источниках названия Джага-Алике, либо Швестерталь, не встречаются.

Примечания

Литература 
 

Исчезнувшие населённые пункты Нижнегорского района
Немецкие сёла Крыма